Регион поселения инувиалуитов ( — расположен на северо-западе Канады. Создан в 1984 году правительством Канады для инувиалуитов.

Площадь — 906 430 км². Климат суров. Регион поселения инувиалуитов покрывают тундры.

Численность населения составляет 5600 чел. (2006 г.), быстро растёт за счёт высокого естественного прироста коренных жителей — инуитов (эскимосов), которые составляют свыше 90 % населения. Их родной язык — инувиалуктун.

Официальные языки — инувиалуктун (родной для 90 % населения) и английский.

Правовой статус земель инувиалуитов 
Заключительное соглашение с инувиалуитами 1984 года разделило все их земли на две части:
 5000 кв. миль (около 13 000 кв. км) закреплены за инувиалуитам на правах собственности как на земельную поверхность, так и на все залегающие под ней горные породы, подземные воды, нефть, газ, уголь и минералы.
 30 000 кв. миль (около 78 000 кв. км) земли отданы в совладение Канадского правительства и инувиалуитов. Последние получили права на её поверхность и на содержащиеся в её недрах горные породы и подземные воды, а также различные материалы, включая камень, песок, гравий, глину, грунт, торф и т. д. Однако владельцем прав на содержащиеся в этих землях нефть, газ, уголь и минералы осталось Канадское правительство.

См. также 
 Нунавик
 Нунавут
 Нунатсиавут

Примечания 

Территория Юкон
Северо-Западные территории
Эскимосы